|-
| 14101 ||  || 19 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14102 ||  || 29 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 14103 - || 1997 TC || 1 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 14104 Delpino || 1997 TV || 2 octombrie 1997 || Sormano || 
|-
| 14105 - ||  || 6 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 14106 - ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14107 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14108 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14109 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14110 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14111 Kimamos ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14112 - ||  || 25 august 1998 ||  || 
|-
| 14113 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14114 Randyray ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14115 Melaas ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14116 Ogea ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14117 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14118 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14119 Johnprince ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14120 Espenak ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14121 Stüwe ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14122 Josties ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14123 - ||  || 29 august 1998 ||  || 
|-
| 14124 Kamil ||  || 28 august 1998 ||  || 
|-
| 14125 ||  || 27 august 1998 ||  || 
|-
| 14126 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14127 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14128 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14129 Dibucci ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14130 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14131 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14132 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14133 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14134 Penkala ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14135 Cynthialang ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14136 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14137 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14138 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14139 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14140 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14141 Demeautis ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 14142 - ||  || 17 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 14143 Hadfield ||  || 18 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14144 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 14145 Sciam ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14146 Hughmaclean ||  || 28 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14147 Wenlingshuguang ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 14148 Jimchamberlin ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14149 Yakowitz ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14150 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14151 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14152 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14153 Dianecaplain ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14154 Negrelli ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14155 Cibronen ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14156 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14157 Pamelasobey ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14158 Alananderson ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14159 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14160 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14161 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14162 - ||  || 14 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14163 Johnchapman ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14164 Hennigar ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14165 - || 1998 UZ || 19 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 14166 - ||  || 21 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14167 - ||  || 24 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14168 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14169 - ||  || 25 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 14170 ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 14171 ||  || 11 noiembrie 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14172 Amanolivere ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14173 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14174 Deborahsmall ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14175 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14176 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14177 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14178 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14179 Skinner ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 14180 - ||  || 20 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14181 Koromházi ||  || 20 noiembrie 1998 ||  || , L. Kiss
|-
| 14182 Alley ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14183 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14184 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14185 Van Ness ||  || 21 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14186 Virgiliofos ||  || 7 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 14187 - ||  || 14 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14188 - ||  || 13 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14189 Sèvre ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 14190 Soldán ||  || 15 decembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 14191 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14192 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14193 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14194 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14195 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14196 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14197 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14198 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14199 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14200 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-